Ивиндо:
 Ивиндо (река) — река в Габоне и Республике Конго, один из наиболее крупных притоков Огове, протекает с северо-востока на юго-запад.
  — департамент в северо-восточной части Габона.
 Ивиндо (национальный парк) — национальный парк на востоке центральной части Габона, основан в 2004 году.
 Огове-Ивиндо — провинция на северо-востоке Габона.